Campionatul Mondial de Formula 1 din 1991 a fost cel de-al 45-lea sezon al curselor auto pentru mașinile de Formula 1, recunoscut de organismul de conducere al sportului internațional, Federația Internațională de Automobilism, ca fiind competiția de cea mai înaltă clasă pentru mașinile de curse. A inclus cea de-a 42-a ediție a Campionatului Mondial al Piloților, și a 34-a ediție a Campionatului Mondial al Constructorilor. Sezonul a fost disputat pe parcursul a șaisprezece curse, începând în Statele Unite ale Americii pe 10 martie și terminându-se în Australia pe 3 noiembrie.

Ayrton Senna a câștigat al treilea și ultimul său campionat la piloți, iar McLaren-Honda a câștigat al patrulea campionat consecutiv la constructori. Senna a câștigat șapte din cele șaisprezece curse; principalul său rival pentru titlu a fost Nigel Mansell, care a câștigat cinci curse în primul său sezon înapoi la Williams. Rivalul feroce al lui Senna, Alain Prost, nu a reușit să câștige o cursă cu Ferrari și a fost concediat înainte de sfârșitul sezonului din cauza unei dispute cu echipa. 1991 a văzut, de asemenea, debutul viitorilor campioni mondiali, Michael Schumacher și Mika Häkkinen, precum și retragerea triplului campion mondial, Nelson Piquet.

Începând cu acest sezon, toate rezultatele obținute vor contribui la alcătuirea clasamentului campionatului la piloți.

Piloții și echipele înscrise în campionat 
Piloții și echipele următoare au fost incluse în sezonul din 1991 al campionatului.

Calendar 
Următoarele șaisprezece Mari Premii au avut loc în 1991.

Rezultate și clasamente

Marile Premii

Sistemul de punctaj
Punctele sunt acordate primilor șase piloți care au terminat în fiecare cursă, folosind următoarea structură:

Pentru a obține toate punctele, câștigătorul cursei trebuie să termine cel puțin 75% din distanța programată. Jumătate de puncte sunt acordate dacă câștigătorul cursei termină mai puțin de 75% din distanță, cu condiția terminării a cel puțin două tururi complete. În cazul de egalitate la încheierea campionatului, se folosește un sistem de numărătoare, cel mai bun rezultat fiind folosit pentru a decide clasamentul final.

Note
 - În cazul în care nu sunt încheiate două tururi complete, nu se acordă nici un punct și cursa este abandonată.
 - În cazul în care doi sau mai mulți piloți realizează același cel mai bun rezultat de un număr egal de ori, se va folosi următorul cel mai bun rezultat. Dacă doi sau mai mulți piloți vor avea un număr egal de rezultate de un număr egal de ori, FIA va nominaliza câștigătorul conform unor criterii pe care le va considera potrivite.

Clasament Campionatul Mondial al Piloților 

Note:
  – Au fost acordate puncte înjumătățite la Marele Premiu al Australiei deoarece a fost parcursă mai puțin de 75% din distanța programată din cauza vremii.

Clasament Campionatul Mondial al Constructorilor

Note:
  – Au fost acordate puncte înjumătățite la Marele Premiu al Australiei deoarece a fost parcursă mai puțin de 75% din distanța programată din cauza vremii.
 Pozițiile sunt sortate după cel mai bun rezultat, rândurile nefiind legate de piloți. În caz de egalitate de puncte, cele mai bune poziții obținute au determinat rezultatul.

Rezultatele evenimentului non-campionat 
Sezonul 1991 a inclus, de asemenea, un singur eveniment care nu a fost luat în considerare pentru Campionatul Mondial, Formula 1 indoor trophy la Salonul Auto Bologna.

Note

Referințe 

Sezoane de Formula 1
1991 în sport